Klare ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Klare (* 1952), deutscher Politiker (SPD)
 Bernhard Johannes Klare (1904–?), deutscher Jurist und Politiker (NSDAP)
 Felix Klare (* 1978), deutscher Schauspieler
 Gerhard Klare (* 1932), deutscher Astronom
 Hermann Klare (1909–2003), deutscher Chemiker und Präsident der Akademie der Wissenschaften der DDR
 Jan Klare (* 1961), deutscher Jazzmusiker und Komponist
 Johannes Klare (1930–2022), deutscher Romanist und Lusitanist
 Jörn Klare (* 1965), deutscher Journalist und Buchautor
 Karl Klare (1922–1995), deutscher Politiker (CDU)
 Karl-Heinz Klare (* 1948), deutscher Politiker (CDU)
 Kurt Klare (1885–1954), deutscher Mediziner, Hochschullehrer und NS-Ärztefunktionär
 Margaret Klare (* 1932), deutsche Schriftstellerin
 Michael T. Klare (* 1942), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Mona Klare (* 1966), deutsche Schauspielerin
 Stefan Klare (* 1971), deutscher Radrennfahrer

Klare bezeichnet:
 (1825) Klare, Asteroid

Siehe auch:
 Clare